Ленина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ленина — отселённая деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Ленина — отселённая деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Ленина — посёлок в Минском районе Минской области.
 Ленина — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.
 Ленина — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области, Горбацевичский сельсовет.
 Ленина — агрогородок в Бобруйском районе Могилёвской области, Сычковский сельсовет.
 Ленина — посёлок в Быховском районе Могилёвской области, Нижнетощицкий сельсовет.
 Ленина — деревня в Быховском районе Могилёвской области, Новобыховский сельсовет.
 Ленина — агрогородок в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Ленина — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Ленина — прежнее название села имени Рахима Сабденова Рыскуловского района Жамбылской области.
 Ленина — прежнее название села Жанатурмыс Ордабасинского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Ленина — посёлок в Котельниковском районе Волгоградской области.
 Ленина — хутор в составе города Краснодар Краснодарского края.
 Ленина — хутор в Ленинградском районе Краснодарского края.
 Ленина — хутор в Тимашевском районе Краснодарского края.
 Ленина — хутор в Железногорском районе Курской области.
 Ленина — посёлок в Советском районе Курской области.
 Ленина — хутор в Фатежском районе Курской области, в составе Большежировского сельсовета.
 Ленина — хутор в Фатежском районе Курской области, в составе Верхнехотемльского сельсовета.
 Ленина — посёлок в Воловском районе Липецкой области.
 Ленина — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Ленина — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Ленина — хутор в Аксайском районе Ростовской области.
 Ленина — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Ленина — хутор в Дубовском районе Ростовской области.
 Ленина — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Ленина — хутор в Морозовском районе Ростовской области.

Украина 
 Ленина — посёлок в Лутугинском районе Луганской области.
 Ленина — до 2016 года название села Садовое в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Ленина — до 2016 года название села Казачье в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Ленина — до 2016 года название села Дачное в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Ленина — до 2016 года название села Букачи в Ивановском районе Одесской области.
 Ленина — до 2016 года название села Гаевка в Маловисковском районе Кировоградской области.

См. также 
 Список мест, названных в честь Ленина